Камила Джорджи (; ) — итальянская теннисистка; победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде.

Общая информация 
Камила — одна из четырёх детей аргентинских эмигрантов Серджо и Клаудии Джорджи; её братьев зовут Леонардо и Амадеус, а сестру — Антонелла. Амадеус, как и сестра, профессионально занимается спортом — играя в футбол в Испании.

Итальянка в теннисе с пяти лет, придя на корт при содействии отца, который до сих пор помогает дочери в тренировочном процессе. До тенниса итальянка занималась спортивной гимнастикой.

Любимое покрытие — хард; лучший удар — форхенд. На корте Джорджи предпочитает агрессивные действия по всей площади корта, часто выходя к сетке.

Спортивная карьера 
В сентябре 2009 года Джорджи выиграла первый в карьере титул на 25-тысячнике ITF в Катовице. В ноябре того же года она прибавляет к этому титул на 50-тысячнике ITF в Торонто. Следующий раз Камила побеждает в октябре 2010 года на 25-тысячнике ITF в Рок-Хилле. В мае 2011 года она выиграла 50-тысячник в Карсоне. В июне того же года итальянка одновременно дебютирует в основных соревнованиях WTA Тура и турниров серии Большого шлема, пройдя квалификационный отбор на Уимблдонский турнир. В первом раунде Джорджи уступила, посеянной под 32-м номером, Цветане Пиронковой.

В апреле 2012 года Камила победила на 50-тысячнике ITF в Дотане. В июне она вновь через квалификацию пробилась на Уимблдонский турнир, где обратила на себя внимание своими выступлениями. В первом раунде Джорджи смогла переиграть свою более именитую соотечественницу Флавию Пеннетту. Затем она смогла выиграть ещё два матча у Анны Татишвили и Надежды Петровой, обеспечив себе выход в четвёртый раунд. На этой стадии Джорджи проиграла № 3 в мире на тот момент Агнешке Радваньской. Выступление на Уимблдоне позволило Камиле подняться со 145-й сразу на 90-ю строчку в мировом рейтинге. На дебютном Открытом чемпионате США в первом раунде она проигрывает Пиронковой. Сезон она завершает на 79-м месте в рейтинге.

Дебютные Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции в 2013 году завершились для Джорджи поражениями в первом раунде. На Уимблдоне она продвинулась в третий раунд, где проиграла Марион Бартоли, которая в том году стала победительницей турнира. На Открытый чемпионат США итальянке пришлось пробираться через квалификацию. Успешно справившись с этой задачей Камила смогла выйти в четвёртый раунд основного турнира и переиграть в третьем № 8 в мире Каролину Возняцки (4-6, 6-4, 6-3). В борьбе за выход в четвертьфинал она проигрывает соотечественнице Роберте Винчи.

Австралийский чемпионат 2014 года завершился для Джорджи во втором раунде. В феврале того же года она дебютировала за Сборную Италии в розыгрыше Кубка Федерации и помогла одержать победу над Сборную США. На престижном турнире в Индиан-Уэллсе Джорджи смогла выиграть, включая квалификацию, пять матче подряд и выйти в четвёртый раунд. Среди тех кого итальянка смогла обыграть оказалась № 5 в мире Мария Шарапова (6-3, 4-6, 7-5). В апреле Джорджи вышла в свой дебютный финал на турнирах WTA. Произошло это на турнире в Катовице, где Камила обыграла в том числе двух представительниц Топ-20: Роберту Винчи и Карлу Суарес Наварро. В финале она проиграла Ализе Корне — 6-7(3), 7-5, 5-7. В мае на турнире в Страсбурге Джорджи вышла в 1/4 финала, а на Открытом чемпионате Франции во втором раунде проигрывает Светлане Кузнецовой. До четвертьфинала она доходит в июне на травяном турнире в Истборне, а на Уимблдоне также выбывает во втором раунде. В июле итальянская теннисистка вышла в четвертьфинал в Бадгастайне, а в августе в полуфинал на турнире в Нью-Хейвене. В октябре Джорджи выходит в свой второй финал на соревнованиях ассоциации, сыграв его на турнире в Линце с Каролиной Плишковой. В итоге титул достался чешке, которая победила со счётом 6-7(4), 6-3, 7-6(4). После этого Камила сыграла в Москве, где дошла до 1/4 финала и завершила сезон. По его итогам она заняла 35-ю строчку в рейтинге.

2015 год Джорджи начала для себя с выхода в 1/4 финала в Хобарте. На Открытом чемпионате Австралии в первом раунде ей удаётся обыграть № 12 в мире Флавию Пеннетту. В третьем раунде Камила в свою очередь проиграла Винус Уильямс. В апреле она во второй раз подряд выходит в финал на турнире в Катовице. Для этого в полуфинале Джорджи пришлось обыгрывать первую сеянную Агнешку Радваньскую (6-4, 6-2). В решающем матче за главный приз соревнований она уступила словачке Анне Каролине Шмидловой — 4-6, 3-6. На кортах Ролан Гаррос итальянка выбывает во втором раунде. В июне она смогла выиграть свой дебютный титул WTA на турнире в Хертогенбосе, где в финале обыграла Белинду Бенчич — 7-5, 6-3. На Уимблдонском турнире Джорджи прошла в стадию третьего раунда, а на Открытом чемпионате США только во второй.

В начале сезона 2016 года Камила вновь вышла в 1/4 финала в Хобарте. На Австралийском чемпионате уже в первом раунде ей досталась в соперницы первая ракетка мира Серена Уильямс, которая на правах фаворита победила в двух сетах. В апреле она в третий раз подряд вышла в финал на турнире в Катовице и в очередной раз проиграла в решающем матче. Завоевать титул ей не позволила Доминика Цибулкова, победившая со счётом 6-4, 6-0. В апреле Джорджи также смогла выйти в четвертьфинал в Праге. Ролан Гаррос завершился для неё во втором раунде, а Уимблдон уже в первом. Летом она один раз дошла до 1/4 финала на турнире в Вашингтоне. Открытый чемпионат США завершился для Камилы поражением на старте. В сентябре она вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле.

2017 год Джорджи открывает с выхода в полуфинал турнира в Шэньчжэне. На Открытом чемпионате Австралии она проиграла в первом раунде Тимее Бачински.

Джорджи участница полуфинального матча турнира в Сиднее в январе 2018 года. В борьбе за выход в финал 12 января Камила уступила немецкой теннисистке Анжелике Кербер со счётом 3:6, 2:6.

В октябре 2018 года выиграла титул на турнире в Линц (Австрия), обыграв в финале россиянку Екатерину Александрову в двух сетах.

На Открытом чемпионате Австралии 2019 дошла до третьего круга, где проиграла чешке Каролине Плишковой в трёх сетах.

На Открытом чемпионате США 2019 года проиграла в первом раунде в двух сетах Марии Саккари из Греции.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (10)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (7)

Победы (5)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 9 августа 2021 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании участия там данного игрока.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Италии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года